Флаг сельского поселения Баранцевское — официальный символ сельского поселения Баранцевское Чеховского муниципального района Московской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 21 октября 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4466.

Флаг муниципального образования сельское поселение Баранцевское составлен на основании герба сельское поселения Баранцевское по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее вдоль верхнего края голубую полосу в 1/3 полотнища, посередине которой расположено белое стилизованное изображение чайки, а на основной, красной части полотнища — жёлтый узорный симметричный крест, образованный соприкасающимися силуэтами геральдических лилий, причём каждое плечо креста образовано двумя рядами лилий (всего — 28 лилий, по 4 в каждом из вертикальных плеч креста и в его центральной части, по 8 — в каждой из горизонтальных плеч); габаритная ширина плеча креста — 2/9 ширины полотнища».

Обоснование символики 
Силуэт летящей чайки не только перекликается с изображением на флаге Чеховского района, подчёркивая историческое и территориальное единство двух муниципальных образований, но и символизирует глубокие культурные (литературные и театральные корни Лопасненской земли: здесь расположена усадьба Антона Павловича Чехова «Мелихово», в которой и была написана «Чайка».

Символика лилий на флаге поселения многозначна:

— крест, выложенный из лилий символизирует глубокие православные традиции Лопасненской земли, связанные со святынями храмов монастыря Святого Давида Серпуховского.

— Лилия — символ чистоты и свежести, своими очертаниями напоминает бьющие из-под земли струи источника и в этом образе указывает на расположенный в Талеже святой источник.

— Лилии как аллегория источника также указывают на большое количество водных источников: рек и озёр, которые питают поля и луга, леса и рощи.

— Соединённые в единую фигуру лилии образно символизируют населённые пункты, входящие в состав сельского поселения.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, уважения и интеллекта.

Белый цвет (серебро) — символ совершенства, мира и взаимопонимания.

Голубой цвет (лазурь) — символ чести, благородства, духовности и возвышенных устремлений.

Красный цвет — символ силы, мужества, трудолюбия, красоты и праздника.

Примечания 

Флаги с изображением чайки
Флаги с изображением лилии